Różan est le nom :

 en Pologne 
 de la gmina de Różan, dans le powiat de Maków, dans la voïvodie de Mazovie
 de la ville de Różan, chef-lieu de cette gmina